Бряково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бряково — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Бряково — деревня в Любимском районе Ярославской области.